Enrico Pestellini (1838-1916), peintre italien,
  (1919-2010), actrice italienne.

Patronyme italien